Wanton ist der Familienname folgender Personen:

 John Wanton (1672–1740), britischer Politiker und Offizier
 Joseph Wanton junior (1730–1780), britischer Loyalist, Händler und Politiker